Brodzki ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Brodzki (1924–2021), belgischer Architekt
 Wiktor Brodzki (1826–1904), polnisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer